Esistono più comuni francesi con questo nome

Ronchères – Aisne
Ronchères – Yonne